Rain steht für:

 Feldrain, Ackergrenze
 Rain (alemannisches Toponym), Abhang im Alemannischen

— Orte und Ortsteile:
 in Deutschland
 Rain (Lech), Stadt im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Rain (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rain (Oberes Eichsfeld), 516 m, im Obereichsfeld
 Verwaltungsgemeinschaft Rain (Niederbayern) im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Rain (Schwaben) im Landkreis Donaus-Ries, Bayern
 in der Schweiz und Schottland
 Rain LU, eine Gemeinde im Kanton Luzern
 für die schottische Ortschaft, siehe Old Rayne

— Ortsteile:
 in Bayern
 Rain (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land
 Rain (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim
 Rain (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Rain (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Rain (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim
 Rain (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Rain (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn
 Rain (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach
 Rain (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn
 Rain (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach
 Rain (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau
 Rain (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn
 Rain (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach

 in Österreich:
 Rain (Gemeinde Althofen), Ortschaft der Stadtgemeinde Althofen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Rain (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft der Gemeinde Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Rain (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Rain (Gemeinde Ebenthal), Ortschaft der Gemeinde Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Rain (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft von Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Rain (Gemeinde Sittersdorf), Ortschaft der Gemeinde Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Rain (Gemeinde St. Roman), Ortschaft der Gemeinde St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Rain (Gemeinde Leogang), Ortschaft von Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Rain (Saalfelden), Ortsteil der Stadt Saalfelden, Land Salzburg
 Rain (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Rain (Gemeinde Anras), Ortschaft der Gemeinde Anras, Bezirk Lienz, Tirol
 Rain (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Rain (Gemeinde Virgen), Ortsteil der Gemeinde Virgen, Bezirk Lienz, Tirol

— Familienname:
 Douglas Rain (1928–2018), kanadischer Schauspieler
 Haymeran von Rain zu Sommeregg, kärntnerischer Edelmann von bayerischer Abkunft
 Justin Rain (* 1981), kanadischer Schauspieler
 Megan Rain (* 1996), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Misty Rain (* 1969), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Romi Rain (* 1988), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Taylor Rain (* 1981), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Tristan Rain (* 1972), Schweizer Maler und Fotokünstler

— Vorname, Nickname oder Künstlername:
 Rain (* 1992), koreanischer E-Sportler, siehe Jung Yoon-jong
 Rain (Sänger) (* 1982), koreanischer Sänger, Schauspieler und Model
 Rain Spencer, US-amerikanische Schauspielerin

Rain ([], engl. ‚Regen‘) steht für:

 Rain (The-Beatles-Lied), ein Lied der Beatles
 Rain (Madonna-Lied), ein Lied von Madonna
 Rain (Guano-Apes-Lied), ein Lied der Guano Apes
 ein Album von Jessy
 Rain (Band), eine US-amerikanische Post-Hardcore-Band
 Rain (Film) (1932), ein amerikanischer Film von Lewis Milestone
 Rain (2001), US-amerikanischer Film von Katherine Lindberg
 Rain (2006), US-amerikanischer Film von Craig DiBona
 Rain – Regentage, neuseeländischer Film von Christine Jeffs (2001)

Siehe auch:

 Rein
 Reyn
 Rhein (Begriffsklärung)
 The Rain